Абера — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Алемиту Абера — эфиопская бегунья на длинные дистанции.
 Гезахегне Абера — эфиопский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион.
 Даниэль Абера — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Лема Абера — эфиопский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Тесфайе Абера — эфиопский бегун на длинные дистанции.